Горивицы — деревня в Лычёвской волости Великолукском районе Псковской области, у деревни Булынино
 Горивицы — деревня в Лычёвской волости Великолукском районе Псковской области, у деревни Липец